Bafatá, settore della Guinea-Bissau
Regione di Bafatá, regione della Guinea Bissau
Diocesi di Bafatá, diocesi della Chiesa cattolica nella Guinea-Bissau